Kecamatan Karanganyar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Karanganyar (distrikt i Indonesien, lat -7,60, long 110,97), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Karanganyar (distrikt i Indonesien, lat -7,61, long 109,58), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Karanganyar (distrikt i Indonesien, lat -7,29, long 109,43), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Karanganyar (distrikt i Indonesien, lat -6,84, long 110,78), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar